Сокаевы () — осетинская фамилия.

Известные носители 
 Сокаев, Борис Магометович (род. 1938) — заслуженный тренер РСФСР по вольной и греко-римской борьбе, мастер спорта СССР.
 Сокаев, Тимур Михайлович — советский борец вольного стиля, чемпион Европы среди молодёжи (1972) и призёр Спартакиады народов СССР (1975).